Tomáš Malec ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Malec (Eishockeyspieler) (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler 
 Tomáš Malec (Fußballspieler) (* 1993), slowakischer Fußballspieler